Het Betfred.com World Snooker Championship 2012 vond plaats tussen 21 april en 7 mei 2012 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. John Higgins was de titelverdediger, hij verloor echter al in de tweede ronde van Stephen Hendry (13-4). Het kampioenschap werd uiteindelijk gewonnen door Ronnie O'Sullivan, die in de finale Ali Carter versloeg.

Prijzenpot
 Winnaar: £ 250.000
 Finalist: £ 125.000
 Halvefinalist: £ 52.000
 Kwartfinalist: £ 24.050
 Laatste 16: £ 16.000
 Laatste 32: £ 12.000
 Laatste 48: £ 8.200
 Laatste 64: £ 4.600
 Hoogste break: £ 10.000
Totaal: £ 1.111.000

Scheidsrechters
  Terry Camilleri
  Paul Collier
  Colin Humphries
  Olivier Marteel
  Brendan Moore
  Leo Scullion
  Michaela Tabb
  Jan Verhaas
  Eirian Williams
  Peter Williamson

Verslag

Eerste ronde
 Dit jaar debuteerden Jamie Jones, Cao Yupeng en Luca Brecel in de Crucible.
 Luca Brecel was de eerste Belg ooit op het World Snooker Championship.
 Luca Brecel was met 17 jaar en 45 dagen de jongste speler ooit in de Crucible.
 In de eerste ronde maakte Stephen Hendry een 147-break.

Tweede ronde 
 John Higgins maakte in zijn wedstrijd tegen Stephen Hendry zijn vijfhonderdste century break.

Derde ronde 
 Na zijn verlies in de derde ronde maakte Stephen Hendry bekend zijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld en afscheid te nemen van de snookersport.

Hoofdtoernooi

Finale

Century breaks
 147, 123, 100 Stephen Hendry
 142, 125, 117, 101, 101, 101 Stephen Maguire
 138, 136, 135, 134, 132, 127, 101 Jamie Jones
 136, 109 Martin Gould
 134, 132, 118, 112, 105, 101 Ali Carter
 133, 124 John Higgins
 131, 108, 106, 106, 100, 100 Neil Robertson
 141, 130, 128, 117, 113, 110, 107, 104, 103, 101, 100, 100 Ronnie O'Sullivan
 125, 113, 108 Cao Yupeng
 123, 122, 116, 101 Matthew Stevens
 121 David Gilbert
 120, 114 Judd Trump
 119, 113, 110, 112, 100 Ryan Day
 116 Luca Brecel
 115, 103 Joe Perry
 111 Andrew Higginson
 111 Mark Williams
 110, 102 Stephen Lee
 104 Ken Doherty
 102, 101 Shaun Murphy
 101 Mark Allen
 100 Ding Junhui

Opvallendheden
De finale ging tussen dezelfde twee mannen die ook de finale van 2008 speelden. O'Sullivan versloeg Carter ook toen (18–8).
O'Sullivan maakte in de finale een break van 141 punten. Daarmee verbrak hij het record van de hoogste break in een finale van de Crucible. Het oude record van 139 stamde uit 2001 en was ook van hem.

2012
Snooker in 2012